Maria Rosa Puig Oliver (Algaida, 1972), política mallorquina del Partit Popular de Balears
 Puig Oliver (Bescanó), muntanya de Bescanó a la comarca del Gironès